Строгино́ — район и внутригородское муниципальное образование в Москве. Расположен в Северо-Западном административном округе, недалеко от МКАД, на правом берегу Москвы-реки. В районе имеется одноимённая станция метро.

Территория и границы 
Район находится на западе Москвы, в составе Северо-Западного административного округа.

Граница района проходит по МКАД, далее на восток по оси русла реки Москвы, юго-восточной и южной границам территории Серебряноборского лесничества до МКАД.

Соседние районы — Покровское-Стрешнево (на севере), Щукино (на востоке), Хорошёво-Мнёвники (на юго-востоке), Крылатское (на юге), Кунцево (на западе).

Площадь района составляет 1684 га.

Герб и флаг 

Герб и флаг района утверждены и внесены в Геральдический реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера 25 ноября 2004 года.

Герб района представляет собой голубой щит московской формы с узкой золотой каймой по краям, в центре которого изображены перекрещённые золотые жезл Меркурия в левую перевязь и острога трезубцем вверх. Голубой цвет указывает водоёмы, расположенные в пределах района, а узкая кайма символизирует живописные берега. Острога свидетельствует о рыболовном промысле местных жителей, а также об одной из версий происхождения названия села Строгино. Жезл Меркурия символизирует торговый центр на Москве-реке, коим являлась деревня Строгино.

Происхождение названия 
Район был назван по деревне Строгино, которая ранее располагалась на этой территории. Поскольку первое время она называлась Острогино, название связывают либо с орудиями труда острогами, либо с личным именем Острога.

История

Деревня Строгино 

Первое упоминание о селе, на месте которого находится Строгино, относится к 1570 и 1573 годам. С XIX века деревня получила своё привычное название. Вошла в территориальный состав Москвы в 1960 году.

Троице-Лыково 

В XVI веке — дворцовое село Троицкое. В 1610 году имение было пожаловано князю Борису Лыкову царём Василием Шуйским, тогда же установилось название нового села: Троицкое, Лыково тож.

Жилой район 
В конце 1970-х началось строительство многоэтажных жилых домов, первые дома были заселены в 1979 году. По административно-территориальному делению Москвы, до 1991 года микрорайоны Строгино входили в состав Хорошёвского (до конца 1980-х — Ворошиловского) района. В 1991 году после ввода в Москве нового административного деления жилой массив Строгино и село Троице-Лыково образовали один муниципальный район, вошедший в состав Северо-Западного административного округа города Москвы.

Население

Улицы 

 Строгинское шоссе (Строгинский мост)
 улица Маршала Катукова
 улица Исаковского
 Таллинская улица
 Строгинский бульвар
 улица Твардовского
 улица Кулакова
 Неманский проезд
 улица Маршала Воробьёва (бывший проектируемый проезд № 120)
 улица Маршала Прошлякова (бывший проектируемый проезд № 607)
 1-я Лыковская улица
 2-я Лыковская улица
 3-я Лыковская улица
 Одинцовская улица
 аллея Дорога Жизни
 проспект Маршала Жукова
 Туркменский проезд
 Московская кольцевая автомобильная дорога
 Мякининский проезд

Инфраструктура

Общественные культурные и спортивные сооружения 

 Культурно-досуговый центр, повторивший образ снесённого в 2015 году кинотеатра «Таджикистан» и построенный на его месте.
 Стадион «Янтарь».
 Спортивный центр «Комета».
 Спортивный центр «САМБО-70».
 Спорткомплекс «Янтарь».
 Водно-лыжный стадион.
 Яхтенный порт «Строгино» (не функционирует).

Супермаркеты 
 «Азбука вкуса»  (улица Исаковского, 33).
 «Billa» (улица Исаковского, 6/2).
 «Магнит» (улица Исаковского, 33/3).
 «Перекрёсток», адреса магазинов: 1) Строгинский бульвар, 1/2; 2) Улица Маршала Катукова, 25; 3) Улица Таллинская, д.7; 4) Улица Маршала Катукова 18.
 «Пятёрочка»: 7 магазинов — Неманский проезд, 1; улица Исаковского, 33; Строгинский бульвар, 1/1; Строгинский бульвар, 9; улица Таллинская, 26; Улица Маршала Катукова, 11/1; улица Твардовского, 2.
 «ЕвроСпар» : 2 магазина 1) (улица Таллинская, 18) (Раньше Седьмой континент) 2) (улица Кулакова, 14) (Раньше Алые паруса (торговая сеть))
 «Лента» (улица Твардовского, 2).
 «Дикси» (улица Исаковского, 2/1)

Учреждения здравоохранения 
 Детская городская поликлиника № 58
 Городская поликлиника № 96
 Травмпункт при поликлинике № 96
 Детская городская поликлиника № 109
 Городская поликлиника № 181
 Женская консультация при поликлинике № 181

Школы 
 Школа здоровья № 69 им. Б.Ш. Окуджавы
 Школа № 85
 Младшая школа № 86 им. М. Е. Катукова
 Школа № 89 им. А. П. Маресьева
 Средняя школа № 86 им. М. Е. Катукова (ранее №129)
 Школа № 705
 Школа № 1136
 Школа № 1155
 Школа № 1295 с углубленным изучением иностранных языков
 Школа № 1302 с углубленным изучением английского языка
 Гимназия № 1519
ГБОУ школа 1619 имени М.И.Цветаевой
 Прогимназия № 1622
Школа № 1295 с углубленным изучением иностранных языков
 Гимназия при Храме Успения Пресвятой Богородицы.
 Международная школа «Интеграция XXI век»
 Частная школа «Феникс»
 Вальдорфская школа «Семейный лад»
 Центр детского творчества Строгино

Институт 

 Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ)

Религия

Православные храмы 

В районе имеются пять православных храма:
 Храм Живоначальной Троицы в Троице-Лыкове. Адрес: Одинцовская улица, 24.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове. Адрес: Одинцовская улица, 24.
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино. Адрес: Строгинский бульвар, 14.
 Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Строгино — домовый, при ГОУ Кадетской школы № 1700. Адрес: улица Таллинская, 12, корп. 4.
 Храм-часовня во имя святого благоверного князя Димитрия Донского (Расположен на территории городка ОМОНа).
Храмы входят в состав Успенского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

Общественный транспорт

Метрополитен 
 Станция 

Из Строгино с помощью наземного общественного транспорта можно также добраться до станций метро: «Войковская», «Волоколамская», «Митино», «Молодёжная», «Сокол», «Тушинская», «Щукинская», а также до станций Московского центрального кольца (МЦК) «Стрешнево» и «Коптево».

Автобусы

Трамваи 
Первая в районе трамвайная линия построена в 1981 году по улицам Маршала Катукова и Кулакова, и 6 ноября 1981 года по ней было открыто движение трамваев маршрута № 21.
Вторая линия построена в 1982 году по Таллинской улице, движение трамваев маршрута № 10 открыто по ней 28 сентября 1982 года.
На данный момент по территории района курсируют 4 трамвайных маршрута.
На территории района, в промышленной зоне «Строгино», расположено Краснопресненское трамвайное депо, построенное в 2002 году .

Таблица: Трамвайные маршруты (данные на февраль 2020 года).

Речной транспорт 
 С конца 40-х годов существовал маршрут теплохода от нынешней улицы Исаковского (пристань «Строгино») через Щукино и Серебряный бор в Троице-Лыково и далее в Крылатское. Изначально маршрут имел серьёзное транспортное значение для жителей Строгина и Троице-Лыкова, последняя дотационная переправа Троице-Лыково — Серебряный бор-2 работала до 2004 года. С 2005 по 2008 годы выполнялись только прогулочные рейсы на теплоходах «Москва» и «Москвич». С весны 2009 года рейсы отменены. Возобновление навигации произошло 25 июля того же года по маршруту «Троице-Лыково — Строгино — Троице-Лыково» (теплоход «Москва-170»). Количество пассажиров оказывается достаточным для поддержания прогулочной линии, и теплоходы компании начинают работать в Строгино каждые выходные вплоть до конца сентября. А уже в августе открывается второй маршрут — рейс вокруг Серебряного бора с заходом к Карамышевской плотине и 9-му шлюзу Канала им. Москвы.

Железнодорожный транспорт 
Непосредственно в районе Строгино железной дороги нет. Ближайшая к району железнодорожная платформа — Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги. Район связан с платформой автобусными маршрутами № 640 (Метро «Щукинская» — Метро «Тушинская») и № 631 (3-й микрорайон Строгино — Метро «Тушинская»).

Экология 
Экологическая обстановка в районе оценивается как благополучная. Связано это как с географическим расположением (благоприятная роза ветров, Строгинская и Кировская поймы Москвы-реки), так и хорошим озеленением и отсутствием промышленных зон. Помимо этого, водная система муниципалитета может похвастаться собственной чистотой.

Парки и скверы 
Согласно данным Управы района, площадь природного комплекса в Строгино составляет 1313,7 га. На территории района находятся природно-исторический парк «Москворецкий», народные парки, озелененные бульвары и скверы.

Природно-исторический парк «Москворецкий» – крупнейший природный парк в черте города, является особо охраняемой природной территорий. В границах района Строгино находится несколько знаковых территорий парка. Среди них:

 Строгинская пойма – природная территория на берегу залива Москвы-реки. Представляет собой облагороженную зону отдыха с пляжем, спортивными зонами, детскими площадками. В парке есть пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки. В пойме проходят занятия по виндсерфингу. Под Строгинским мостом обустроен памп-трек. 
 Щукинский полуостров – памятник природы. Природа полуострова насчитывает около 300 видов флоры, среди которых встречаются особо охраняемые экземпляры.
 Кировская пойма – особо охраняемая зона. На территории находится аллея Дорога Жизни. В Великую Отечественную войну на территории района была сформирована 1-я автоколонна с продуктами, следовавшая в осажденный Ленинград, в том числе по «Дороге Жизни» – магистрали через Ладожское озеро. Начало этого пути отражено в топонимике района Строгино.

В 2020 году стало известно о планах благоустроить часть природных территорий, проходящих вдоль берега Москвы-реки от МКАД до Строгинского шоссе. На проект развития набережной был объявлен международный архитектурный конкурс.

Парк «Яблоневый сад» – плодовый сад между МКАД и Неманским проездом. Представляет собой часть сохранившегося в районе колхозного яблоневого сада.

Народный парк «Соколиная гора» – зона отдыха вблизи дома 14 к. 3 по улице Твардовского. Площадь – 2.67 га. Основан в 2015 году в рамках программы «Народный парк». В сквере имеются детские площадки, спортивная зона, скейт-парк.

Народный парк «70 лет битвы под Москвой» – зона отдыха между Таллинской улицей и стадионом «Янтарь». Была заложена в 2011 году жителями района, в 2014 году благоустроена. В парке установлен памятный знак – камень и флагшток. Построены детская и спортивные площадки.

Парк «Скворечный» – сквер, вытянутый от дома 24 к. 1 по улице Исаковского до дома 19 к. 2 по улице Маршала Катукова. Обустроен в 2014 году по программе «Народный парк».

Сквер по улице Кулакова – зона отдыха от дома 6 к. 1 по улице Исаковского до дома 8 по улице Кулакова. Территория для прогулок и отдыха была благоустроена в 2019 году по программе «Мой район». В сквере построен комплекс детских площадок под названием «Тропа приключений», спортивная зона с тренажерами и столами для пинг-понга. Помимо скамеек, установлены парковые качели.

Кроме того, в районе благоустроены и озеленены Строгинский бульвар, зоны отдыха между улицами Исаковского и Маршала Катукова и другие территории.

Памятники 
 Памятник защитникам Москвы — самоходная артиллерийская установка (СУ-100). Самоходная артиллерийская установка имеет знак — «Гвардия».
 «Вечная слава героям» — монумент жителям деревни Строгино, павшим в Великой Отечественной войне, на ул. Исаковского, напротив домов 14-16.
 Памятник воинам села Троице-Лыково, погибшим в Великой Отечественной войне.
 Памятный камень и флагшток «70 лет битвы под Москвой».

Фотогалерея

Приблизительные расстояния по прямой  
От центра станции метро «Строгино» до:
 нулевого километра на Красной площади ~ 14500 метров;
 ближайшей точки МКАД ~ 965 метров;
 центра станции метро Щукинская ~ 3900 метров;
 ближайшей точки пляжа на заливе ~ 930 метров;
 пристани Троице-Лыково ~ 1380 метров;
 Храма Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове ~ 1490 метров;
 стадиона «Янтарь» ~ 760 метров.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт управы района Строгино
 Сайт внутригородского муниципального образования Строгино
  — сообщество района Строгино в Живом Журнале
 Фотографии района Строгино
 История строгинской речной линии. Старые фотографии района
 Частный коммерческий форум для жителей района Строгино